Lóc (románul Loțu), Románia, Maros megye
Alsólóc (szlovákul Dolné Lovčice), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Nagyszombati járás
Felsőlóc (szlovákul Horné Lovčice), Bresztovány része, Szlovákia, Nagyszombati kerület, Nagyszombati járás
Kislóc (szlovákul Lovce), Szlovákia, Nyitrai kerület, Aranyosmaróti járás
Nagylóc, Nógrád megye